Halstead ist der Name mehrerer

Orte in England:
 Halstead (Essex)
 Halstead (Kent)
 Halstead (Leicestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 Halstead (Kansas)
 Halstead (Pennsylvania)
 Halstead Township (Kansas)

Personen:
 Bianca Halstead (1965–2001), US-amerikanische Punkmusikerin
 Elliot Halstead, nauruischer Politiker
 Eric Halstead (1912–1991), neuseeländischer Politiker und Diplomat
 John Halstead (1886–1951), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 John Gelder Horler Halstead (1922–1998), kanadischer Diplomat
 Mark Halstead (* 1990), englischer Fußballspieler
 Neil Halstead (* 1970), britischer Gitarrist und Sänger
 Nellie Halstead (1910–1991), britische Leichtathletin
 Trevor Halstead (* 1976), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 William Halstead (1794–1878), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Halstead-Metrik